Manchuria bezeichnet:

 auf Englisch den Nordosten Chinas, siehe Mandschurei
 ein Schiff, siehe Manchuria (Schiff)